Az alábbi lista azon rali-navigátorok nevét tartalmazza, akik a rali-világbajnokságon versenyt nyertek. Az idáig megrendezett 476 ralit 86 különböző versenyző nyerte meg. Jelenlegi csúcstartó a monacói Daniel Elena, aki Sébastien Loeb navigátoraként 59 futamgyőzelmet szerzett.

A listában csak a versenyek abszolút győztesei szerepelnek, a különböző kategóriák győzteseinek neve nem szerepel a felsorolásban.

A lap a 2010-es japán rali utáni állapotot mutatja.

Győztesek

Források 
 Győztesek listája a juwra.com honlapon